Ованнісян Ваган Едуардович (1956—2014) — віце-спікер парламенту Вірменії в 2003—2008 роках.
 Ованнісян Раффі Річардович (* 1959) — вірменський державний діяч, дипломат, міністр закордонних справ Вірменії (1991—1992).
 Річард Ованнісян — американський історик, професор.

Також 
 Аванесян
 Оганесян
Вірменські прізвища